Rio oder Río (portugiesisch und spanisch für „Fluss“, italienisch für „Bach“) steht für:

 Kia Rio, Automodell des Herstellers Kia
 Panther Rio, Automodell
 Rio (Album), Album und Single der britischen Band Duran Duran von 1983
 Rio (Keith-Jarrett-Album), Studioalbum des US-amerikanischen Pianisten Keith Jarrett
 Rio (Band), italienische Band (ursprünglich Del Rio)
 Rio (Film), ein US-amerikanischer Animationsfilm des Regisseurs Carlos Saldanha aus dem Jahr 2011
 Rio-Klasse, eine Schiffsklasse
 Rio-Serie, Frachtschiffsbaureihe
 Rio (Lübeck), ehemaliges Lübecker Kino
 rio (Software), Fensterverwaltung von Plan 9
 italienische Bezeichnung für die Wasserwege in Venedig
 Rio All-Suite Hotel and Casino, Hotelkasino in Las Vegas
 Rio PMP300, erster kommerziell erfolgreicher MP3-Player, siehe Diamond Multimedia
 Schloss Rio, Bayern
 Glückliche Reise – Rio, deutscher Fernsehfilm von Stefan Bartmann (1992)
 Das Traumschiff: Rio, deutscher Fernsehfilm von Alfred Vohrer (1984)

Rio ist der Name folgender Orte in

Brasilien:
 Rio de Janeiro, zweitgrößte Stadt Brasiliens und Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates
 Rio de Janeiro (Bundesstaat), Bundesstaat im Südosten Brasiliens

Griechenland:
 Rio (Achaia), Gemeinde
 Rio (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk

Italien:
 Rio (Toskana), Gemeinde auf der Insel Elba
 Rio di Pusteria, eine italienische Marktgemeinde in Südtirol.
 Rio Marina, ein Dorf und ehemalige Gemeinde auf der Insel Elba
 Rio nell’Elba, ein Dorf und eine ehemalige Kommune auf der Insel Elba
 Rio Saliceto, eine italienische Gemeinde in der Provinz Reggio Emilia in der Emilia-Romagna

den Vereinigten Staaten:
 Rio (Florida)
 Rio (Georgia)
 Rio (Illinois)
 Rio (Kentucky)
 Rio (Louisiana)
 Rio (Mississippi)
 Rio (Utah)
 Rio (Virginia)
 Rio (West Virginia)
 Rio (Wisconsin)

Rio ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis-François Rio (1797–1874), französischer Kunsthistoriker
 Alfredo Del Río (1932–1978), argentinischer Tangosänger
 Alicia Rio (* 1970), mexikanische Pornodarstellerin
 Andrés Manuel del Río (1764–1849), spanischer Mineraloge und Chemiker
 Dolores del Río (1904–1983), mexikanische Filmschauspielerin
 Domenico Ercole del Rio († 1802), italienischer Schachspieler
 Eduardo del Río, bekannt als Rius (1934–2017), mexikanischer Humorist, politischer Cartoonist und Autor
 
 Felipe del Río Crespo (1912–1937), spanischer Jagdflieger
 Francisco Javier del Río Sendino (* 1942), spanischer Priester, Bischof von Tarija
 Gastão Paranhos do Rio Branco (1888–1961), brasilianischer Diplomat
 Javier del Río Alba (* 1957), peruanischer Geistlicher, Erzbischof von Arequipa
 Jenaro Méndez y del Río (1867–1952), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Huajuapan de León
 João do Rio (1881–1921), brasilianischer Journalist, Chronist, Übersetzer und Theaterwissenschaftler
 Jorge del Río Salas (* 1918), argentinischer Segler
 Juan del Río Martín (1947–2021), spanischer Geistlicher, Militärerzbischof von Spanien
 Laura del Río García (* 1982), spanische Fußballspielerin
 Martín del Rio, siehe Martin Anton Delrio
 Miguel Paulo José Maria da Silva Paranhos do Rio-Branco (1917–1995), brasilianischer Diplomat
 Neiphiu Rio (* 1950), indischer Politiker
 Pablo Martínez del Río (1809–1882), mexikanischer Botschafter
 Patrice Rio (* 1948), französischer Fußballnationalspieler
 Ricardo Rio (* 1973), portugiesischer Politiker (PSD)
 Rita Rio (* 1914 als Eunice Westmoreland † 1989), US-amerikanische Filmschauspielerin, siehe Dona Drake
 Roger Rio (1913–1999), französischer Fußballnationalspieler
 Rui Rio (* 1957), portugiesischer Ökonom und Politiker (PSD)
 Sótero del Río Gundián (1900–1969), chilenischer Chirurg und Politiker
 Vanessa del Rio (* 1952), US-amerikanisches Model, Pornodarstellerin und Unternehmerin

RIO steht als Abkürzung für:
 Radar Intercept Officer, Waffensystemoffizier in Kampfflugzeugen
 Rock in Opposition, Vereinigung europäischer Bands und Stilbegriff für einen Ausläufer des Progressive Rock

R.I.O. steht für:
 R.I.O., deutsches Dance-Projekt

Siehe auch:
 Del Río
 Del Rio
 El Rio
 Do Rio
 Rio-Deklaration
 Rio-Gruppe
 Ryo

Abkürzung